

Pseudonyme 

 Geilo (?-888/891), est un prélat français, évêque de Langres.

Toponyme 

 Geilo est une ville norvégienne.